Moviment pels Drets i les Llibertats, partit polític de Bulgària
 Movimento Defesa da Língua, organització reintegracionista del gallec a la llengua portuguesa
 Molecular Design Limited, empresa estatunidenca de productes informàtics per a la recerca en química i biologia, integrada a Elsevier
 MDL (llenguatge de programació) (de l'acrònim en anglès MIT Design Language), llenguatge de programació desenvolupat al MIT
 Leu moldau, de codi ISO 4217 MDL, moneda de Moldàvia
 .mdl també és l'extensió dels fitxers creats amb Simulink